VEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barakoma (Isole Salomone)
 Valore di aspettazione del vuoto (VEV dall'inglese Vacuum Expectaction Value) – concetto della Meccanica quantistica